Klimt steht für:

 Klimt (Film), ein Filmdrama (2006) über Gustav Klimt
 (16445) Klimt, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Klimt ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Klimt (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Claudia Klimt-Weithaler (* 1971), österreichische Politikerin (KPÖ)
 Ernst Klimt (1864–1892), österreichischer Historien- und Dekorationsmaler
 Ferdinand Klimt (1927–2016), deutscher Sportmediziner und Pädiater
 Georg Klimt (1867–1931), österreichischer Kunsthandwerker
 Gustav Klimt (1862–1918), österreichischer Künstler
 Karlheinz Klimt (1934–2022), deutscher Schriftsteller, Puppenspieler, Drehorgelinterpret
 Margarethe Klimt (1892–1987), Modeschöpferin
 Walter Klimt (* 1960), österreichischer Baptistenpastor, Generalsekretär des österreichischen Baptistenbundes

Siehe auch:
 Klimmt
 Klimbt
 Kliemt
 Gustav Klimt Zentrum in Schörfling am Attersee